KM steht als Abkürzung für:
 Knight of Malta
 Air Malta, nach dem IATA-Code
 Kaltmiete, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Kampfmannschaft, siehe Vereinsmannschaft
 Katholischer Medienverband
 Kindesmutter, Amtssprache für Mutter
 K&M Elektronik, ein süddeutsches Handelsunternehmen für Computerprodukte
 KM (Ekranoplan), großes sowjetisches Bodeneffektfahrzeug aus den 1960er Jahren
 KM-Stoffe, chemische Substanzen, die karzinogen und/oder mutagen sind
 Knochenmark
 Knowledge Management, siehe Wissensmanagement
 Koleje Mazowieckie, polnisches Eisenbahnunternehmen
 Kommunikationsmanagement, siehe Öffentlichkeitsarbeit
 Komoren als Ländercode nach ISO 3166-2
 Komplementärmedizin, siehe Alternativmedizin
 Konfigurationsmanagement
 Koninklijke Marine, die niederländische Marine
 Kontrastmittel
 Kontrollmitteilung im Steuerrecht
 Konvertible Mark, eine Währung in Bosnien-Herzegowina
 Korrespondierendes Mitglied, siehe Mitglied
 Krause-Mishler, ein System um Münzen zu nummerieren, das von Chester L. Krause und Clifford Mishler verwendet wird
 Kriminalmeister, ein Dienstgrad bei der deutschen Polizei, siehe Polizeimeister
 Kultusministerium
 Kür modifiziert, eine Wettkampfform im Gerätturnen
 Mönchengladbach Hauptbahnhof nach DS 100
 Baureihen verschiedener Sendetürme in Russland, zum Beispiel: 3803 KM, 30107 KM

KM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Bautzen (für Kamenz)
 Gambia: Kanifing Municipal (deutsch: Gemeinde Kanifing). Die Kombination KM wird selten vergeben. Meistens findet man in der Kombo-St. Mary Area die Kennzeichen-Kombination BJL
 Griechenland: Messenien (Kalamata)
 Großbritannien: Northampton
 Serbien: Kosovska Mitrovica (Kosovo)
 Slowakei: Okres Kysucké Nové Mesto
 Tschechien: Okres Kroměříž, (deutsch: Kremsier) (auslaufend)

Km steht für:
 Kirchenmusik
 Hubkolbenmotor
 Kriegsmarine

km steht für:
 Khmer (Sprache), Sprache nach ISO 639-1
 Kilometer = 103 Meter, eine SI-Längeneinheit
 Kilometer pro Stunde, eigentlich km/h, Maß für die Geschwindigkeit
 die länderspezifische Top-Level-Domain der Komoren, siehe .km

K&M und K & M steht für:
 K&M Elektronik, Handelsunternehmen für Hard- und Software mit Hauptsitz im baden-württembergischen Magstadt
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Kreider Machine Company

Km steht für:
 Michaeliskonstante, ein Maß für die Enzymaffinität, siehe Michaelis-Menten-Theorie

Siehe auch:

Abkürzung